Land van Kokanje of Luilekkerland
 tijdens de productie van kleurstof uit wede: 'kokanjes' zijn de bolletjes kleurstof